Artur Ferencowicz (–1933) – bankier
 Artur Ferencowicz – oficer